Als Werderinsel bezeichnet werden
 die Elbinsel Großer Werder in Magdeburg.
 ungenau der Stadtwerder in Bremen, keine Insel.
 historisch eine Insel in der masurischen Stadt Giżycko (Lötzen) in Polen.